WHT steht für:
 Walsh–Hadamard-Transformation, eine Integraltransformation der numerischen Mathematik, siehe Hadamard-Transformation
 White coat hypertension (dt. Weißkittelhypertonie), medizinische Symptomatik
 William Herschel Telescope, 4,2-Meter-Spiegelteleskop im Roque-de-los-Muchachos-Observatorium, Las Palmas
 Wharton Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Wharton (Texas), Wharton County im US-Bundesstaat Texas
 White Airways (ICAO-Code), eine portugiesische Charterfluggesellschaft
 Provinz Hennegau (ISO-3166-2:BE-Code), belgische Provinz
Withholding tax, englisch für Quellensteuer

Abkürzung